Elfenberg steht für
Alveberget, Antarktis
Elfenberg (Mautern), Steiermark